Marot er et fransk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Clément Marot
 Daniel Marot
 Jean Marot